

Нижньоозерне — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Нижньоозерне — село, Усть-Пристанський район, Алтайський край